— японская музыкальная группа, образованная в 1999 году как подгруппа гёрл-группы Morning Musume.

Первый состав («участницы первого поколения»): Маки Гото, Саяка Ити, Кэй Ясуда.

Группа дебютировала 25 ноября 1999 года с синглом .

Состав

1-е поколение

2-е поколение 
 Кэй Ясуда — лидер
 Маки Гото

3-е поколение 
 Хитоми Ёсидзава — лидер
 
  (группа Coconuts Musume)

Petit Moni V 
 Саки Накадзима (группа Cute) — лидер
 Май Хагивара (группа Cute)
 Эрина Мано

Дискография

Синглы

Альбомы

Примечания 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1999 году
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Поп-группы Японии
Гёрл-группы Японии
Идол-группы Японии
Группы Hello! Project
Исполнители Zetima